

Muziek
 Brand New Day (Van Morrison), een nummer uit 1970 van de Noord-Ierse zanger Van Morrison
 Brand New Day (10cc), een nummer uit 1975 van de Britse rockgroep 10cc
 Brand New Day (Blood, Sweat & Tears), een album uit 1977 van de Amerikaanse rockband Blood, Sweat & Tears
 A Brand New Day (The Wiz), een nummer uit 1979, uit de musical The Wiz
 Brand New Day (album van Sting), een album uit 1999 van de Britse zanger Sting
 Brand New Day (nummer van Sting), het titelnummer van dat album
 A Brand New Day (Vanessa Bell Armstrong), een album uit 2001 van de Amerikaanse gospelzangeres Vanessa Bell Armstrong
 Brand New Day (Kodaline), een nummer uit 2013 van de Ierse alternatieve-rockband Kodaline
 Brand New Day (Bryan Adams), een nummer uit 2015 van de Canadese rockzanger Bryan Adams
 Brand New Day (The Mavericks), een album uit 2017 van de Amerikaanse countryband The Mavericks

Andere
 Brand New Day (bank), een Nederlandse bank